Bahnhof Hinterweidenthal steht für:

 Bahnhof Hinterweidenthal Ort
 Bahnhof Hinterweidenthal Ost
 Haltepunkt Hinterweitenthal, zuvor Bahnhof Hinterweidenthal, siehe Bahnstrecke Landau–Rohrbach#Hinterweidenthal